Plaats in Indonesië
 Seketi (Balong Bendo), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java
 Seketi (Mojoagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Seketi (Ngadiluwih), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 seketi, ook wel sekete of seketi kufutu, een vorm van dans en muziek in Suriname.